De syv bud har flere betydninger:
 De syv bud (religion)
 De Syv Bud (Kammerat Napoleon) - forekommer i romanen Kammerat Napoleon (originaltitel Animal Farm).

Se også
 De syv vise